Szigeti ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Szigeti, ungarischer Sänger beim Eurovision Song Contest
 Csaba Szigeti (* 1986), ungarischer Pornodarsteller, siehe Kris Evans
 Joseph Szigeti (1892–1973), US-amerikanischer Violinvirtuose ungarischer Herkunft

Szigeti steht für:

 Sektkellerei Szigeti, österreichische Sektkellerei aus Gols, Burgenland